A81 är en motorväg i södra Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Bayern
Vägar i Baden-Württemberg
Listor över avfartsnummer